Maracaju kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maracaju (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Maracaju (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar